E10 kan referere til:
 Europavej E10 − en europavej mellem Å, Lofoten og Luleå, Sverige
 E10-sokkel - pæresokkel
 E10 − en blanding af 90 % blyfri benzin og 10 % bioætanol, se Brændstofblandinger med ætanol